Peter Löw oder Peter Loew ist der Name folgender Personen:

* Peter Loew (Maler) (1931–2012), deutscher Maler
 Peter Löw (Autor) (* 1941), deutscher Autor
 Peter Löw (Unternehmer) (* 1960), deutscher Unternehmer
 Peter Oliver Loew (* 1967), deutscher Historiker und Übersetzer